

Cinema
Bobo, vita da cani – film statunitense del 	1987 diretto da Melvin Frank
Walk Like a Man – documentario statunitense del 2008 diretto da Patricia Zagarella e Jim Morgison

Musica
Walk Like a Man – singolo dei The Four Seasons
Walk Like a Man – canzone di Bon Jovi
Walk Like a Man – canzone di Bruce Springsteen
Walk Like a Man – canzone dei Grand Funk Railroad
Walk Like a Man – canzone di Tim McGraw